Hortelana puede referirse a:
El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
El nombre común de la planta Mentha spicata.
El nombre común de la planta Mentha suaveolens.